Vrijheidsplein (Bakoe), in Azerbeidzjan
 Vrijheidsplein (Batoemi), in Georgië
 Vrijheidsplein (Békéscsaba), in Hongarije
 Vrijheidsplein (Belo Horizonte), in Brazilië (ook wel bekend onder de naam "Praça da Liberdade")
 Vrijheidsplein (Boedapest), in Hongarije
 Vrijheidsplein (Brussel), in België
 Vrijheidsplein (Charkov), in Oekraïne (voorheen "Dzerzjinski-plein")
 Vrijheidsplein (Groningen), in Nederland
 Vrijheidsplein (Jerevan), in Armenië
 Vrijheidsplein (Lokeren), in België
 Vrijheidsplein (Novi Sad), in Servië
 Vrijheidsplein (Tallinn), in Estland (ook wel bekend onder de naam "Vabaduse Väljak")
 Vrijheidsplein (Tbilisi), in Georgië (voorheen "Erivan-plein" en "Lenin-plein")
 Vrijheidsplein (Valletta), in Malta
 Vrijheidsplein (Veszprém), in Hongarije

alsook:
 Medan Merdeka, in de Indonesische hoofdstad Jakarta (vertaald "Vrijheidsplein", voorheen "Koningsplein")
 Námestie Slobody, in de Slowaakse hoofdstad Bratislava (vertaald "Vrijheidsplein", voorheen "Gottwald-plein")
 Plac Wolności, in diverse Poolse steden 
 Freedom Square, een geplande wolkenkrabber in Miami (ook wel bekend onder de naam "600 Biscayne")